

Patronyme 

 Annaïg Butel (1992-), footballeuse française ;
 Gwenaëlle Butel (1989-), footballeuse française ;
 Michel Butel (1940-2018), écrivain français, fondateur de quelques journaux désormais tous disparus (dont L'Autre Journal) ;
 Paul Butel (1931-2015), historien français, spécialiste d'histoire coloniale ;
 Yves Butel (1948-), homme politique français.

Toponyme 
 Butel, une des dix municipalités spéciales qui constituent la ville de Skopje, en Macédoine du Nord.

Homonymie de patronyme
Patronyme français